1986 Голяма награда на Австралия е 2-рото за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 26 октомври 1986 година на пистата Аделаида в Австралия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Това е последно състезание за Рено като доставчик на турбо-двигател и като двигателна компания до 1989.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия